Bockkogel ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bockkogel (Stubaier Alpen), Großer Bockkogel (3095 m), im Sulztal, Tirol
 ein Vorberg (1181 m) der Kohlmaißwand, in der Schwarzbrunnau bei Mürzsteg, Mürzsteger Alpen, Steiermark
 Bockkogel (Plabutsch) (539 m), bei Graz, Steiermark

Siehe auch: 
 Pockkogel